Дивізія А 1990—1991 — 73-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув КС Університатя (Крайова).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бакеу взяв участь у Кубку кубків 1991—1992 як фіналіст Кубку Румунії 1990—1991.
2. Після закінчення сезону клуб Бакеу змінив назву на Селена (Бакеу).
3. Після закінчення сезону клуб Петролул змінив назву на Плоєшті.
4. Після закінчення сезону на місці клубу КС Університатя (Крайова) став виступати Університатя (Крайова).

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1990—1991
Румунія
Румунія
1990 у румунському спорті
1991 у румунському спорті